И́горь Ю́рьевич Коропачи́нский (16 марта 1928, Красноярск, РСФСР — 5 декабря 2021, Новосибирск, Россия) — российский дендролог, доктор биологических наук, специалист в области дендрологии. Академик РАН, советник РАН. 17 лет возглавлял Центральный сибирский ботанический сад.

Биография 
Работать начал в годы Великой Отечественной войны, токарь по металлу на заводе N 327 Наркомата электропромышленности СССР (1942—1946).

В 1951 году окончил Сибирский лесотехнический институт. Учился в аспирантуре, работал в Красноярске — ассистент, доцент, зав. кафедрой Сибирского лесотехнического института (1951—1960).

С 1960 года в Сибирском отделении АН СССР. 

В 1972 году защитил диссертацию доктора биологических наук на тему «Дендрофлора Алтайско-Саянской горной области»

С 1983 года — директор Центрального сибирского ботанического сада СО АН СССР

23 декабря 1987 года — избран член-корреспондентом АН СССР

11 июня 1992 года — избран действительным членом РАН

С 2000 года — советник РАН

Личная жизнь 
Сыновья:

1) предприниматель Александр Игоревич Коропачинский (род. 29.7.1956), Президент «Союза строителей Красноярского края», генеральный директор «СМ.СИТИ», баллотировался в мэры Красноярска

2) предприниматель Юрий Игоревич Коропачинский (род. 01.12.1965), основатель компании OCSiAl, выпускающей графеновые нанотрубки

Награды

Награды СССР 
 орден «Знак Почёта»

Прочее 
 Премия имени В. Н. Сукачёва (1995)

Примечания

Ссылки 
 
 Статья в справочнике СО РАН
 Академику Коропачинскому Игорю Юрьевичу — 85 лет!

Члены-корреспонденты АН СССР
Лауреаты премии имени В. Н. Сукачёва
Выпускники Сибирского технологического университета
Преподаватели вузов Красноярска
Ботаники СССР
Ботаники России
Дендрологи